Х'єрагболтен, також «Камінь-горошина» () — геологічна пам'ятка природи  в Норвегії. Величезний валун об'ємом приблизно 5 м³, що застряг між двома вертикальними скельними стінками над Люсе-фіордом,  плато Х'єраг. Популярне туристичне місце, доступне без спеціального спорядження. Камінь застряг над ущелиною, глибина якої близько 984 метри. Популярне місце для бейс-джампінгу.
Влітку в гарну погоду сюди добираються сотні туристів не тільки з-за кордону, але  і з самої Норвегії.

Див. також 
 Прейкестолен

Примітки

Посилання 

 Flickr Kjerabolten 
 World BASE fatalities

Геологія Норвегії
Пам'ятки природи Норвегії
Рельєф Норвегії